Tadeusz Urbańczyk (1887–1973) – chrzanowski pedagog i działacz kulturalny
 Tadeusz Urbańczyk (1929–1989) – generał brygady LWP